Рене Шнайдер (генерал) (1913—1970) — чилійський генерал.
 Рене Шнайдер (футболіст) (* 1973) — німецький футболіст.
 Рене Шнайдер (політик) (* 1976) — німецький політик.

Див. також 
 Шнайдер
Сторінки зі списками однофамільців-тезок